Спе́нсер () — англійське прізвище, за походженням пов'язане з професією. Предки носіїв прізвища мігрували до Англії після нормандського завоювання 1066 року. Слово spencer означає «дворецький» або «комірник». Прізвище Спенсер спочатку пішло від давньофранцузького слова despensier у тому ж значенні.

Носії прізвища:
 Альберто Спенсер (; 1937—2006) — еквадорський та уругвайський футболіст, нападник.
 Бад Спенсер (, уроджений — Карло Педерсолі, ; 1929—2016) — італійський актор, сценарист, продюсер, колишній спортсмен, співак та автор пісень.
 Болдвін Спенсер (;  1948) — третій прем'єр-міністр Антигуа і Барбуди з 24 березня 2004 року.
  (; 1860—1928) — англо-австралійський зоолог і антрополог.
 Герберт Спенсер (; 1820—1903) — англійський філософ і соціолог.
 Джессі Спенсер (;  1979) — австралійський актор і музикант.
 Джон Спенсер (, 1946—2005) — американський актор
 Джон Спенсер (; 1935—2006) — англійський колишній професійний гравець у снукер, чемпіон світу (1969, 1971, 1977).
 Джон Спенсер (; ?—1610) — лондонський заможний торговець часів Англійського королівства, лорд-мер Лондону.
 Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер (; 1924—1992) — англійський аристократ, політик і військовик.
 Ебіґейл Спенсер (;  1981) — американська акторка.
 Едмунд Спенсер (; 1552—1599) — англійський поет.
 Емерсон Спенсер (; 1906—1985) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, олімпійський чемпіон (1928).
 Ешлі Спенсер (;  1993) — американська легкоатлетка зі спеціалізацією на бігу з бар'єрами, олімпійська медалістка (2016).
  (;  1970) — британський політик-консерватор.
 Мері Спенсер (;  1984) — канадська боксерка, чемпіонка (2005, 2008, 2010) та призерка (2006) чемпіонатів світу.
 Меттью Спенсер (;  1997) — канадський хокеїст.
 Нік Спенсер (;  1967) — американський письменник коміксів.
 Октавія Спенсер (;  1972) — американська акторка.
 Річард Спенсер (;  1954) — американський бізнесмен і політик, 76-й Міністр військово-морських сил США з 2017 року.
  (; 1891—1959) — британський художник.
 Фелтон Спенсер (;  1968) — американський баскетболіст, центровий.
 Фредді Спенсер (;  1961) — американський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок.
  (;  1991) — англійська акторка, танцівниця і співачка.

Див. також 
 Спенсер (ім'я)

Примітки